Căscioarele se poate referi la:

Căscioarele, Călărași, reședința comunei cu același nume
Căscioarele, Constanța
Căscioarele (Găiseni), Giurgiu
Căscioarele (Ulmi), Giurgiu

Vezi și 
 Casă (dezambiguizare)